Clã — grupo de pessoas que compartilham um antepassado comum (real ou mítico)
 Clã (banda) — conjunto musical de Portugal
 Clã (jogos de computador) — grupo de jogadores que jogam juntos

Desambiguação